6. Panzerdivision steht unter anderem für folgende militärische Verbände:
  6. Panzer-Division (Wehrmacht)
  6th Armored Division (Vereinigte Staaten)
  6th Armoured Division (Südafrika)
  6. Panzerdivision (Pakistan)
  6. Panzerdivision (Syrien)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern